Mainland kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Mainland, Shetlandsöarna, ö, Skottland, Shetlandsöarna, 
 Mainland, Orkneyöarna, ö, Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar